Lü se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Junchang Lü
 Lei Lü
 Long-Shi Lü